Schneider kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Gottlob Schneider
 Albert Schneider
 Bert Schneider
 Christopher J. Schneider
 Daniela Schneider
 Gotthard Schneider
 Hans Schneider
 Harald Schneider
 Jörg W. Schneider
 Victoria Schneider
 Wolfgang Schneider

Se även 
 Camillo Karl Schneider (auktorsförkortning: C.K.Schneid.)

Robotskapade auktorsförkortningar